Jalle bezeichnet:
 Jalle, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne
 Jalle (Hydronym), allgemeine Bezeichnung für einen Wasserlauf, verwendet in der Gascogne, Frankreich
 Sainte-Jalle, französische Gemeinde im Département Drôme